Валерга () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Валерга, Джузеппе (1813—1872) — католический прелат.
 Валерга, Диего (род. 1971) — аргентинский шахматист, гроссмейстер (2009).